McInnes ist der Familienname folgender Personen:

 Alison McInnes (* 1957), schottische Politikerin
 Campbell McInnes (1873/74–1945), britisch-kanadischer Bariton
 Derek McInnes (* 1971), schottischer Fußballspieler
 Dugald McInnes (1877–1929), schottisch-kanadischer Sportschütze
 Gavin McInnes (* 1970), Komiker und Schauspieler
 Graham McInnes (1912–1970), Filmregisseur
 James McInnes (1901–1974), schottischer Politiker

 Stewart McInnes (1937–2015), kanadischer Politiker
 Thomas Robert McInnes (1840–1904), kanadischer Politiker und Arzt
 William Beckwith McInnes (1889–1939), australischer Porträtmaler
 William Wallace Burns McInnes (1871–1954), kanadischer Jurist und Politiker

Siehe auch: MacInnes